Wybory do Parlamentu Europejskiego w Rumunii odbyły się 25 listopada 2007, pierwotnie były planowane na 13 maja 2007, jednak były przełożone z powodu wydarzeń w polityce krajowej.

Przed wyborami 
Od momentu wstąpienia Rumunii do Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim do momentu wyborów zasiadało 35 obserwatorów. Dla partii przysługiwały następujące ilości miejsc:

Sondaże wyborcze

Przypisy 

2007 w Rumunii
2007 w Unii Europejskiej
2007
Rumunia